Anastasia Pavljutjenkova och Urszula Radwanska var regerande mästare men deltog inte i juniorklassen detta år. 

Polona Hercog och Jessica Moore vann i finalen med 6–3, 1–6, 6–2, mot Isabella Holland och Sally Peers.

Seedning

  Jelena Bogdan /  Bojana Jovanovski (Kvartsfinal)
  Ana Bogdan /  Ksenia Lykina (Andra omgången)
  Mallory Burdette /  Melanie Oudin (Första omgången)
  Jelena Tjernyjakova /  Nikola Hofmanova (Andra omgången)

  Lesley Kerkhove /  Arantxa Rus ''(Kvartsfinal)
  Polona Hercog /  '''Jessica Moore (Mästare)
  Cindy Chala /  Noppawan Lertcheewakarn ''(Första omgången)
  Timea Babos /  Reka-Luca Jani ''(Kvartsfinal)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Externa länkar
Lottning

Wimbledonmästerskapen 2008